Nabu-šuma-iškun ist der Name folgender Personen:

 Nabu-šuma-iškun (König), babylonischer König von 760 bis 748 v. Chr.
 Nabu-šuma-iškun (Marduk-apla-iddina II.), Sohn des babylonischen Königs Marduk-apla-iddina II.